Zanetti – cognome italiano

Persone

Pagine correlate 
 Serra Zanetti
 Zannetti